Брибри (Bribri, Talamanca) — индейский язык, на котором говорит народ брибри в кантоне Буэнос-Айрес провинции Пунтаренас; в кантоне Таламанка, около рек Лари, Телире и Урен провинции Лимон на юге Коста-Рики.

У брибри есть диалекты амубре-катси, корома, салитре-кабагра.

Фонология

Гласные 
В брибри существует семь гласных: гласные верхнего подъёма, ненапряжённые гласные верхнего подъёма, гласные средне-нижнего подъёма и гласные нижнего подъёма. Все, кроме двух, имеют носовой вариант и могут быть носовыми фонемами. Получается 12 гласных фонем.

Согласные 
В брибри есть согласные фонемы; где одновременно существует две фонемы, первая глухая перед другими звонкими:

Фонема /tk͡/ есть в диалектах амубре и салитре, эквивалент фонемы /ttʃ͡/ в диалекте корома.

Письменность 
Алфавит для брибри, использующийся в Коста-Рике, включает следующие буквы: A a, B b, D d, Ch ch, E e, Ë ë, I i, J j, K k, L l, M m, N n, Ñ ñ, O o, Ö ö, P p, Pp pp, R r, Rr rr, S s, Sh sh, T t, Tt tt, Tch tch, Ts ts, U u, Y y, ꞌ. Назализация обозначается тильдой над буквой (ã, ẽ, ĩ, õ, ũ). Тона обозначаются грависом (высокий тон) и акутом (нисходящий тон).

Алфавит для брибри в Панаме был утверждён в 2010 году и включает следующие буквы: A a, Ã ã, B b, C c, Ch ch, D d, E e, Ë ë, Ê ê, G g, I i, J j, Jk jk, K k, L l, M m, N n, O o, Ö ö, Õ õ, P p, Pp pp, R r, S s, T t, Tch tch, Tk tk, Ts ts, U u, Ũ ũ, W w.

Примечания

Ссылки 

 Брибри на Ethnologue

Языки Коста-Рики
Языки Панамы
Чибчанские языки